La Brigade d'artillerie (BART) a été créée le  juillet 1998. Elle résultait de la fusion de la  brigade d'artillerie du  d'armée et de la  d'artillerie de la force d'action rapide. La brigade est munie de tous les moyens de défense sol-air puis sol-sol avec les deux régiments lance-roquettes multiples équipé de M270 Multiple Launch Rocket System de l'Armée de terre.

Elle fut dissoute le  juillet 2010. Le  et le  d'artillerie seront rattachés à la  blindée, le  RA sera rattaché à la  brigade mécanisée en attendant sa dissolution en 2012.

Composition 

  d'artillerie de Belfort équipé de lance-roquettes multiples.
  d'artillerie d'Haguenau équipé de lance-roquettes multiples (dissous le 30 juin 2009).
  d'artillerie de Hyères équipé du missile Mistral.
  d'artillerie de Bitche équipé du missile Mistral (dissous le 31 juillet 2009).
  d'artillerie de Douai équipé des missiles Roland et Mistral (dissous le 31 juillet 2004).
  d'artillerie de Chalons-en-Champagne équipé de missiles Hawk et Mistral.
  d'artillerie de Chaumont équipé de missiles Hawk (dissous le 1 juillet 1999).

Organisation en 2009 

Trois régiments :
  d'artillerie de Hyères équipé du missile Mistral.
  d'artillerie de Chalons-en-Champagne équipé de missiles Hawk et Mistral (dissous en 2012).
  d'artillerie de Belfort équipé de lance-roquettes multiples.
 Principaux matériels : M270 Multiple Launch Rocket System (57 reçus par la France), radar de contrebatterie COBRA (10), Mortier MO 120 RT de 120 mm, batteries Hawk et Mistral.

Commandants de la Brigade d'artillerie 

 1998-2000 GBR Roger Duburg
 2000-2002 GBR Philippe Sommaire
 2002-2004 GBR Michel de Guillebon de Resnes
 2004-2006 GBR Thierry Ollivier
 2006-2008 GBR Philippe Got
 2008-2010 GBR Claude Mathey

Histoire

Lien externe 
 Site de la brigade d'artillerie sur le site du ministère français de la Défense

Brigades de l'armée de terre française
Unité d'artillerie française dissoute
Unité ou formation militaire créée en 1998
Unité ou formation militaire dissoute en 2010